Hrvatski pokret (Zagreb, 1925.), hrvatski dnevni list
Hrvatski pokret (Zagreb, 1910.), hrvatski dnevni list